

Кисельово — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Кисельово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Кисельово — село, Упоровський район, Тюменська область

ru:Киселево